

Прізвища 
 Альсідес Соса (1944) — парагвайський футболіст.
 Артуро Соса (*1948) — венесуельський римо-католицький священик, єзуїт, генерал Товариства Ісуса.
 Джейсон Соса (*1988) — американський боксер-професіонал.
 Карлос Соса (1919—2009) — аргентинський футболіст.
 Константіно Урб'єта Соса (1907—1983) — парагвайський і аргентинський футболіст.
 Мерседес Соса (1935—2009) — аргентинська співачка, відома як «голос Латинської Америки», «голос безмовних».
 Соса Павло Петрович (1929—2000) — український історик і краєзнавець.
 Порфіріо Лобо Соса (*1947) — гондураський політик, президент Гондурасу в 2010—2014 роках.
 Рубен Соса (*1966) — уругвайський футболіст, нападник.
 Рубен Ектор Соса (1936—2008) — аргентинський футболіст.
 Хосе Ернесто Соса (*1985) — аргентинський футболіст, півзахисник.

Топоніми 
 Соса (Тіба) — місто в Японії, в префектурі Тіба.